Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского — музыкальный колледж Астраханской области.

История 
В марте 1900 года от дирекции РМО была получена телеграмма с разрешением переименовать Астраханские музыкальные классы в музыкальное училище. Торжественный акт 30 апреля 1900 года, а также все документальные формальности, осуществленные в июне, подвели итог истории музыкальных классов. Так 1900 год стал датой рождения Астраханского музыкального училища, а его первым директором — А. Л. Горелов.

В 1969 году был открыт филиал колледжа в городе Капустин Яр.

Известные преподаватели 
 Яржембский, Иосиф Феликсович (скрипка, 1909—1911)

Специальности 
 05.01.01 «Фортепиано».
 0501.02 «Струнные инструменты»
 0501.03 «Духовые инструменты»
 0501.04 «Народные инструменты»
 0502 «Пение академическое и народное»
 0503 «Хоровое дирижирование».
 0504 «Теория музыки».
 0505.01 «Музыкальное искусство эстрады».
 0505.02 «Эстрадное пение».

Примечания

Ссылки 
 Сайт астраханского музыкального колледжа

Музыкальные колледжи России